Луиш Тавариш да Силва (, 13 апреля 1916, Ресифи — 29 июня 1994) — бразильский врач, шахматист и шахматный функционер.

Известный в Бразилии кардиохирург.

Чемпион Бразилии 1957 г.

В 1957 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

Президент Конфедерации шахмат Бразилии (1968—1970 и 1986—1988 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Тавариша в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Тавариша на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Ресифи
Медики Бразилии
Врачи Бразилии